Кубок Італії з футболу 1993—1994 — 47-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 21 серпня 1993 року, а завершився 20 квітня 1994 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Сампдорія» виграла у «Анкони», яка у цьому сезоні виступала у Серії B, і вчетверте завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня 1993

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 1993

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/27 жовтня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/28 жовтня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/27 жовтня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/28 жовтня 1993

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10 листопада/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 листопада/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/15 грудня 1993

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1/16 грудня 1993

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>4/26 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/26 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/25 січня 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/27 січня 1994

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8/23 лютого 1994

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/24 лютого 1994

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>6/20 квітня 1994

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 

1993–1994
Італія
Італія
1993 в італійському спорті
1994 в італійському спорті